Mužská čtyřhra Nature Valley International 2019 probíhala ve druhé polovině června 2019. Do deblové soutěže eastbournského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl britský pár Luke Bambridge and Jonny O'Mara, který prohrál v kole s krajany Evansem a Glasspoolem.

Vítězem se stal nasazený pár Kolumbijců Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, jenž ve finále zdolal argentinské turnajové dvojky Máxima Gonzáleze s Horaciem Zeballosem. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů a získali čtrnáctou společnou trofej i první z trávy. V probíhající sezóně triumfovali potřetí, když ovládli již turnaje v Barceloně a Římě. Cabal vybojoval patnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Faraha to bylo čtrnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (vítězové)
  Máximo González /  Horacio Zeballos (finále)
  Fabrice Martin /  Édouard Roger-Vasselin (semifinále)
  Dominic Inglot /  Austin Krajicek (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nature Valley International 2019